Close to You – album di Frank Sinatra del 1957
 Close to You – album dei The Carpenters del 1970
 Close to You – singolo di Maxi Priest del 1990; dall'album Bonafide
 Close to You – album di Karima del 2015
 (They Long to Be) Close to You – singolo dei The Carpenters del 1970, dall'album Close to You
 Close to You – singolo di Whigfield del 1995